Cristiano Giaretta – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Enrico Giaretta – cantautore italiano
 Giorgio Giaretta – calciatore italiano
 Paolo Giaretta – politico italiano
 Rita Giaretta – religiosa italiana
 Valentino Giaretta – calciatore italiano